Sarmientos ist der Familienname folgender Personen:

Igor Sarmientos, guatemaltekischer Dirigent, Cellist und Perkussionist
Jorge Álvaro Sarmientos (1931–2012), guatemaltekischer Komponist, Dirigent und Perkussionist